Gasi kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Gazi (ort), Kwale,

Nigeria 

 Gasi (ward i Nigeria), Borno, Shani, 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar